Le mot Brignole se réfère en Italie à  :

Patronymie 
Brignole est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :

Famille Brignole 

Brignole est le nom d'une des plus illustres familles patriciennes de Gênes. La branche aînée issue du doge Gian Francesco I Brignole porte le nom de Brignole-Sale, les autres portent celui de Brignole.

Cette famille donna quatre doges à la république de Gênes qui cumulèrent cinq mandats, fait unique dans l'histoire de la ville.

Les personnages les plus illustres en sont :

 Anton Giulio Brignole Sale (1605-1662), écrivain, homme politique et religieux génois du ,
 Gian Francesco II Brignole Sale (1695-1760), diplomate, général et doge de Gênes pendant la guerre de Succession d'Autriche,
 Maria Caterina Brignole Sale (1737-1813), princesse de Monaco (1757) puis de Condé (1798), dite « la plus belle femme de France »,
 Anna Pieri Brignole Sale (1765-1815), dame du palais de Marie-Louise d'Autriche et comtesse intrigante très liée à Talleyrand,
 Giacomo Maria Brignole (1724-1801), Dernier  doge de Gênes  et le seul élu deux fois,
 Antoine Brignole Sale (1786-1863), immense diplomate, intellectuel et ministre d'état du royaume de Sardaigne notamment,
 Giacomo Luigi Brignole (1797-1853), cardinal le plus influent de son époque, pressenti pour devenir pape, il mourut trop tôt,
 Maria Brignole-Sale De Ferrari, duchesse de Galliera, (1812-1888), philanthrope amoureuse de Paris et très liée aux Orléans.

Autres 

 Angelo Brignole, coureur cycliste italien (1923 - 2006).

En France, il y a plusieurs rues qui portent le nom de Brignole à cause de l'antique famille de Gênes, notamment la rue Maria-Brignole à Paris dans le XVI arrondissement.

Toponymie 
 Le village de Brignole, frazione de Rezzoaglio, en province de Gênes.
 La gare de Gênes est la station Brignole en référence à l'illustre famille génoise.
 Brignole, une station du métro de Gênes.

Il existe également une ville nommée Brignoles en France

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme italien